Echo Mountain  è il quinto album in studio del gruppo rock belga K's Choice. "When I Lay Beside You" e e "Come Live The Life" sono stati pubblicati come singoli.

Tracce 
CD1{{Track listing|collapsed=|headline=CD 1|extra_column=|total_length=|
CD1'
|title1=Come Live The Life|note1=|extra1=|length1=4:13|title2=Let it grow|note2=|extra2=|length2=3:54|title3=Echo Mountain|note3=|extra3=|length3=3:58|title4=When I Lay Beside You|note4=|extra4=|length4=4:00|title5=Perfect|note5=|extra5=|length5=3:15|title6=I will carry you|note6=|extra6=|length6=2:24|title7=If this isn't right|note7=|extra7=|length7=3:16}}CD2'''

Formazione 

 Sarah Bettens – voce, chitarra
 Gert Bettens – chitarra, tastiere, voce
 Eric Grossman – basso
 Koen Lieckens – percussioni

Collegamenti esterni